Манштейн () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Манштейн, Альбрехт Густав фон (1805—1877) — прусский генерал, участник франко-прусской войны.
 
 Манштейн, Кристоф Герман (1711—1757) — военный, мемуарист.
 Манштейн, Эрих фон (1887—1973) — немецкий военачальник времён нацистской Германии.
 Манштейн, Себастьян Эрнст (1678 —1747) — генерал-лейтенант российской армии, Ревельский губернатор.
 Манштейн, Александр Сергеевич (1888—1964) — офицер Российского императорского флота, член Русской эскадры, белый эмигрант в Тунисе.
 Ширинская-Манштейн, Анастасия Александровна (1912—2009) — старейшина русской общины в Тунисе, дочь А. С. Манштейна.